«Солдатёнок» — советский короткометражный чёрно-белый телефильм 1972 года по одноимённому рассказу Чингиза Айтматова. Дебютная работа режиссёра Эльдора Уразбаева. На VI-м Всесоюзном фестивале телефильмов фильм удостоен приза Союза кинематографистов СССР: «за взволнованное раскрытие темы памяти героев Великой Отечественной войны в телефильме».

Сюжет 
1946 год. В глухом киргизском ауле с мамой и бабушкой живёт пятилетний Авалбек, отца у него нет — он не вернулся с войны. Как-то в аул приезжает кинопередвижка и сбежавшийся смотреть кино весь аул с напряжением смотрит за боем артиллеристов с фашистским танком, и вдруг маленький Авалбек «узнаёт» своего отца в солдате, идущем с гранатой на фашистский танк.

Приехала в село кинопередвижка, киномеханик показывает фильм о войне грохотали взрывы, под огнем врага наши артиллеристы катили на бугор пушку, и был среди них один, лицом похожий на киргиза. И вдруг к экрану выбежал маленький мальчишка и закричал: «Ребята, это мой отец! Вы видели? Это моего отца убили…» Он, которого война сделала сиротой, поверил, что сейчас перед ним на экране был его отец, что это не кино, разыгранное актёрами, а самая настоящая война и самая настоящая правда.

И никто не посмел засмеяться или разуверить в этом мальчугана… И киномеханик, и фронтовик-фотограф, и старые чабаны, да и всё жители аула чутки и уважительно внимательны к его вере.

В ролях 
 Шайлоо Сагынбаев — Авалбек
 Таттыбюбю Турсунбаева — мать Авалбека
 Сабира Кумушалиева — бабушка Авалбека
 Кубатбек Жусубалиев — фотограф
 Нуржуман Ихтымбаев — эпизод
 Советбек Джумадылов — эпизод

Литературная основа 
Рассказ «Солдатёнок» Чингиза Айтматова был написан в 1968 году на киргизском языке и опубликован под названием «Атадан калган туяк», что в переводе на русский язык буквально означает «след копытца отцовского коня». На русском языке впервые был опубликован в газете «Правда» как отрывок из новой повести под названием «Сын солдата», которая так и не была написана.

Рассказ вышел в авторском переводе под названием «Солдатёнок». Рассказ на русском языке стал короче, идёт процесс отсечения лишнего, появляется лаконичность, сдержанность в манере повествования, убраны некоторые сцены, хотя они написаны превосходно, со знанием особенностей, тонкостей разговорной народной речи.

Критика 
Высокая оценка дана игре актёров, как пятилетнего исполнителя главной роли Шайлоо Сагынбаева, который «трогает своей непосредственностью и искренностью», так и игра непрофессионального актёра Кувата Жусубалиева в роли фотографа: «очень хорош в этой роли», и почти незаметная роль киномеханика: «житейски достоверен добряк — киномеханик в картине».

В целом фильм был восторженно принят критикой и киноведами, отмечавшими работу всех создателей этой короткометражки:
Эта небольшая новелла захватывает своим точным психологизмом, человеческой глубиной. В ней передан и трагизм войны и тот горький след, который она оставила в жизни людей. В этой новелле — и высокое благородство, и боль, и надежда. … Картина снята оператором М. Дугановым сдержанно и строго, в ней точная фактура, живые, настоящие, не приукрашенные гримом лица. Но, конечно, прежде всего своим успехом картина обязана глубокой и умной литературной первооснове — рассказу Айтматова.

Изобразительная сторона картины во многом помогает раскрытию внутреннего мира героев и создает необходимый эмоциональный настрой. В этом большая заслуга оператора Марата Дуганова. Телевизионный фильм «Солдатенок» — дебют сценариста Эркина Борбиева и режиссера Эльдара Уразбаева. Им удалось просто и убедительно рассказать о трудном детстве своих ровесников. Очевидно, отсюда та искренность чувств, которые идут с экрана к зрителю.

Убедительная игра актеров, участие жителей аула в массовке, подлинность костюмов и предметов быта создают в фильме достоверную атмосферу трудных первых послевоенных лет.

При этом фильм был признан удачной экранизацией рассказа — литературной основы сценария, и даже внесённые изменения были названы уместными:
Создателям телефильма «Солдатёнок» удалось передать языком кино не только фабулу рассказа, но и его основную черту, присущую всей айтматовской прозе, — любовь к простым людям, пристальное внимание к духовному миру героев, судьбы которых тесно переплетены с судьбой всего народа. Авторы последовательны и верны духу первоисточника, но это не привело их к буквальности и иллюстративности. Отказавшись от привычного закадрового авторского комментария и внутреннего монолога героев, которые во многом могли бы облегчить их задачу, они ввели в фильм новые персонажи.

Лаконичный, но поразительно емкий этот рассказ оказался близким особенностям телеэкрана. … В фильме есть удачно найденные кинематографистами моменты. Один из них — умело введенный дополнительный персонаж — фотограф, участник войны, душа которого поражает своим богатством и человечностью. С блеском сняты оператором кадры лунной ночи, которые символически завершают фильм. По тропинке, освещенной луной, идет Авалбек с матерью…

Литература 
 Беляева Э. — Да, это твой отец, солдатёнок // Телевидение и радиовещание, 1974
 Тургумбеков Э. — «Солдатёнок» // Советская Киргизия, 29 января 1974
 Ибраггимов Т. — Мир добрый и трагичный // Комсомолец Киргизии, 12 янвапя 1974

Примечания 

Фильмы СССР 1972 года
Телефильмы СССР 1972 года
Фильмы студии «Киргизтелефильм»
Фильмы о Великой Отечественной войне
Детские телефильмы СССР
Экранизации произведений Чингиза Айтматова
Дебютные фильмы кинорежиссёров